Alexander Borissowitsch Gorjanin (, wiss. Transliteration ; geb. 1941 in Taschkent) ist ein russischer Schriftsteller und Publizist, der mit historischen Werken über die russische Geschichte hervorgetreten ist. Er lehrt als  außerordentlicher Professor an der Russischen Universität der Völkerfreundschaft.

Werke 
mini|Das Buch Russland: Eine Erfolgsgeschichte von Alexander Gorjanin

Sein Buch Rossija: Istorija uspecha (Россия: История успеха / „Russland: Eine Erfolgsgeschichte“) fand Aufnahme in der Leseempfehlungsliste 100 Bücher für Schüler des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft der Russischen Föderation.

Sein Buch Rossija: skwos ternii rewoljuzi (Россия: сквозь тернии революций „Russland: Durch die Dornen der Revolutionen“) ist der zweite Teil seiner historischen und journalistischen Russland-Dilogie, der an den ersten anknüpft und das übergreifende Thema beider Bücher weiter entwickelt: das Thema des historischen Erfolgs Russlands und seiner grundlegenden Voraussetzungen. Der Autor zeigt unter anderem, dass die demokratische Revolution von 1989–1993 in die Liste der russischen Revolutionen aufgenommen werden sollte.

Der Autor setzt mit diesem Werk den Kreuzzug gegen die „schwarze Mythen“ über Russland fort, den er mit seinem Buch Mify o Rossii i duch nazii (Мифы о России и дух нации / Mythen über Russland und die Seele der Nation) begonnen hatte.

Er ist der Autor eines unter Pseudonym erschienenen Buches über die Zerstörung der Christ-Erlöser-Kathedrale (London, 1988), Mitautor an dem Schul-Lehrbuch Heimatkunde  / Отечествоведение (2004) und Autor von rund 200 Artikeln in Zeitungen, Zeitschriften und im Internet sowie einer Reihe historischer Untersuchungen über den Russischen Bürgerkrieg auf Radio Swoboda (1997–2000).

Den in den USA publizierten Roman Das wahre Leben des Sebastian Knight (engl. The Real Life of Sebastian Knight) von Vladimir Nabokov, den ersten, den der Autor auf Englisch schrieb, übersetzte er ins Russische.

Publikationen 

 Мифы о России и дух нации. Pentagraphic, Moskau 2001, ISBN 5-93202-008-3.
 Россия. История успеха. Перед потопом. Рипол Классик, Moskau 2011, ISBN 978-5-386-02154-2.
 Россия. История успеха. После потопа. Рипол Классик, Moskau 2010, ISBN 978-5-386-02281-5.
 mit Ягодинцев Д. А.: .Бог любит Россию. Великие годы 1989–2014. Преодоление утопии. Рипол Классик, Moskau 2016, ISBN 978-5-386-08889-7.
 Россия. Сквозь тернии революций. Абрис, Олма, Moskau 2017, ISBN 978-5-00-111068-2.
 Груз // Звезда. — 2001. — № 1.
 Как первую любовь… // Звезда № 7, 2007.
 Непрочитанное послание Леонида Кучмы // Отечественные записки. 2007. Т. 34 (№ 1).
 Большой покер 1941 года // Вторая Мировая: иной взгляд. Moskau 2008, ISBN 978-5-85824-180-5.
 Россия не нуждается в миграционной подпитке. Профиль, 4 февраля 2008.
 Либерал не значит русофоб. [собеседник Алексей Полубота] // на портале «Свободная пресса» 15 марта 2013.
 Жаркие воспоминания о холодной войне. на портале «Русский мир» 20.12.2016.
 "Большая игра" Англии и России. на портале «Русский мир» 21.03.2017.
 Недооткрытая страна. ООО "Содружество Посев", Moskau 2019, ISBN 978-5-85824-219-2.
 Роковые двенадцать месяцев. Новый журнал, New York 2019, № 294.
 Груз. Рипол Классик, Moskau 2021, ISBN 978-5-386-14402-9.

Übersetzung

 Владимир Набоков Истинная жизнь Себастьяна Найта (роман, пер. с английского Александра Горянина и Михаила Мейлаха). // В. В. Набоков. Романы. М., Художественная литература, 1991 (und Nachdrucke).

Siehe auch 
 Wladimir Rostislawowitsch Medinski: Mythen über Russland (Мифы о России)

Weblinks 
 Александр Борисович Горянин (russisch)
 Александр Борисович Горянин (russisch)
 Александр Горянин (russisch)
 Националист-парадоксалист Александр Горянин (russisch)
 Die Russen und ihr Oktober (2) – Leonhard Kossuth

Einzelnachweise und Fußnoten 

Autor
Publizist
Historiker
Literatur (Russisch)
Russe
Sowjetbürger
Geboren 1941
Mann